Alojzy Rafał Estreicher (1786–1852) – polski botanik i entomolog, profesor i rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego
 Antoni Estreicher (1826–1906) – syn Alojzego, polski lekarz i społecznik
 Karol Estreicher starszy (1827–1908) – syn Alojzego, polski historyk literatury i teatru, bibliograf, dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej
 Stanisław Estreicher (1869–1939) – syn Karola starszego, polski historyk prawa, bibliograf, profesor i rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego
 Tadeusz Estreicher (1871–1952) – syn Karola starszego, polski chemik, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego
 Maria Estreicherówna (1876–1966) – córka Karola starszego, polska nauczycielka, pisarka i tłumaczka
 Karol Estreicher młodszy (1906–1984) – syn Stanisława, polski historyk sztuki, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, dyrektor Muzeum UJ, rewindykator polskich dzieł sztuki zagrabionych w czasie II wojny światowej
 Teresa Estreicher (1905–1974) – żona Karola młodszego, żołnierz AK

Zobacz też: Estreicherowie